Haarlemmerstraat (Amsterdam), een straat in Amsterdam
Haarlemmerstraat (Leiden), een straat in Leiden
Haarlemmerstraat (Den Haag), een straat in Scheveningen (Den Haag)
Haarlemmerstraat (Hillegom), het noordelijke gedeelte van de N208 in Hillegom